Чемпіонат світу з хокею з шайбою серед юніорських команд (жінки) 2020 — 13-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорок. Чемпіонат проходив у словацький столиці Братислава, з 26 грудня 2019 по 3 січня 2020 року.

Топ-дивізіон

Команди

Попередній етап 
Група А 

Група В

Серія на вибування 

Збірна Швейцарії виграла серію 2:0 та лишилась в Топ-дивізіоні на наступний чемпіонат.

Плей-оф 

Матч за 5-е місце  —  0:1

Підсумкова таблиця

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):

Джерело: ІІХФ

Дивізіон І

Дивізіон І А 
Турнір проходив у Фюссені (Німеччина) 3 — 9 січня 2020.

Дивізіон І В 
Турнір проходив у Катовиці (Польща) 2 — 8 січня 2020.

Дивізіон ІІ

Дивізіон ІІ А 
Турнір проходив у Ейндговені (Нідерланди) 25 — 28 січня 2020.

Дивізіон ІІ В 
Турнір проходив у Мехіко (Мексика) 28 січня — 2 лютого 2020.

Фінальний етап

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніорки)
2019 у хокеї з шайбою
2020 у хокеї з шайбою